La Route nationale 20 est un nom utilisé pour plusieurs routes :

Afrique 
 Route nationale 20 en Algérie ;
 Route nationale 20 au Burkina Faso ;
 Route nationale 20 au Congo-Kinshasa ;
 Route nationale 20 en Guinée ;
 Route nationale 20 en Tunisie.

Amérique 
 Route nationale 20 en Argentine ;

Asie 
 Route nationale 20 au Viêt Nam ;

Europe 
 Route nationale 20 en Belgique ;
 Route nationale 20 en Estonie ;
 Route nationale 20 en Finlande ;
 Route nationale 20 en France métropolitaine ;
 Route nationale 20b en France métropolitaine ;
 Route nationale 20 au Luxembourg.

Voir aussi 
 
 

